Arantxa Peña (n. 28 de octubre de 1972) es una actriz española, residente en España.

Biografía 

Compaginó los estudios de Filosofía con los de Artes Escénicas mientras representaba sus primeros papeles. Se estrenó ante la cámara interpretando a Grete, la hermana del protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka en 1993, y desde entonces ha desarrollado una carrera centrada sobre todo en personajes oscuros dentro del género de terror y la ciencia ficción. Después de su papel protagónico en Reportage del Monument de Sonilles, episodio de la serie televisiva Cròniques de la veritat oculta, una producción de la Televisión de Cataluña basada en cuentos fantásticos de Pere Calders, y de algunos cortometrajes, partió hacia Argentina donde estableció un paréntesis en su carrera de unos pocos años. Tras su regreso a España reanudó su actividad teatral, en el cine comercial a las órdenes de Paco Plaza y en el cine independiente de la mano de Carlos Atanes.

Filmografía

Enlaces externos 
 
 Entrevista en francés

Actrices de cine de España
Actores de Barcelona
Actores de cine de Cataluña
Nacidos en Barcelona